Argentína
Santo Tomé, Corrientes tartomány azonos nevű megyéjének székhelye

 Spanyolország
Santo Tomé, község Spanyolországban, Jaén tartományban